Гудурдаг (гора) — гора на Кавказе.
 Гудурдаг (перевал) — перевал на Кавказе.